

Biografia 

Giovanni era il figlio secondogenito del despota dell'Epiro, Michele II Comneno Ducas, e di Teodora Petraliphaina. Nel 1261 la madre lo portò come ostaggio alla corte bizantina di Costantinopoli, dove sposò Tornikina Comnena (di nome sconosciuto), la figlia secondogenita del sebastokrator Costantino Tornikios. La coppia ebbe almeno una figlia, Elena, ma il matrimonio fu infelice e Giovanni apparentemente disprezzava la moglie. Di conseguenza, fu imprigionato e accecato nel 1280 e si suicidò poco dopo.

Note